Отметка:

 Отметка (знак)
 Отметка (педагогика)